

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Starzyno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Starzyno – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck

Miejscowości na Białorusi 

 Starzyno – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.